Granaria-affaire, een politiek-maatschappelijke affaire uit 1988
 Granaria (geslacht), een geslacht van slakken